Platonov (Платонов en russe ) est un patronyme pouvant faire référence à :
 Andreï Platonov (1899-1951), écrivain russe ;
 Denis Platonov (1981-), joueur de hockey sur glace russe ;
 Sergueï Platonov (1860-1933), historien et académicien russe ;
 Viatcheslav Platonov (1939-2005), joueur et entraîneur de volley-ball russe ;
 Vladimir Platonov (1939-), mathématicien biélorusse.
Il peut également désigner la pièce de théâtre Platonov ou Ce fou de Platonov d'Anton Tchekhov.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe